Absalon est un nom propre qui tient son origine du personnage biblique Absalom. Au Moyen Âge, il est devenu en Europe de l'ouest et du nord un prénom puis un patronyme.

Prénom

Personnalité désignée par ce prénom 
 Absalon (1128-1201), évêque et homme d'état danois

Patronyme 

 Gwendoline Absalon (1992-), chanteuse musicienne réunionnaise ;
Julien Absalon (1980-), coureur cycliste français, 2 fois champion olympique en 2004 et 2008 en VTT cross-country ;
 Rémy Absalon (1984-), coureur cycliste français, frère du précédent.

Surnom 

 Eshel Meir, un artiste israélien.

Œuvres de fiction 

 Absalon, film français de Henri Andréani sorti en 1912 ;
 Absalon, Absalon !, roman de William Faulkner publié en 1936 ;
 Absalon et Achitophel (1681), poème satirique de l'écrivain anglais John Dryden.

Autres 
 Fort Absalon (Absalons borg en danois), fortification médiévale à Christiansborg, au Danemark
 HDMS Absalon, navire de soutien multi-missions de la Marine danoise, qui donne son nom à une classe de 2 unités
 Absalon,personnage des Légendaires.

Références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien
Surnom
Homonymie de bateaux